Чокетти (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чокетти, Анна (род. 1968) — мексиканская актриса театра и кино итальяно-испанского происхождения.
 Чокетти, Дженнифер (род. 1984) — канадская бобслеистка итальянского происхождения, разгоняющая.